Storytelling steht für:

 Storytelling (Methode), eine Erzählmethode
 Storytelling (Rap), ein Subgenre des Rap
 Storytelling (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2001

Siehe auch:
 Mündliche Überlieferung
 Story Slam